Bakers Crossing bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bakers Crossing (Georgia), im Chatham County
 Bakers Crossing (Texas), im Val Verde County
 Bakers Crossing (Virginia), im Suffolk (city) County

Siehe auch:
 Bakers
 Bakers Crossroads